Liga Campionilor 1997-1998 a fost al șaselea sezon din istoria competiției, câștigat de Real Madrid cu scorul de 1-0, golul madrilenilor a fost marcat de Predrag Mijatović, în minutul 67. Real Madrid a cucerit pe atunci al șaptelea titlu.

Primul tur preliminar 

|}

Al doilea tur preliminar 

|}

Grupe

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa Eliminatorie

Finala

Referințe

Legături externe 
 1997-98 season at UEFA website
 European Cup results at RSSSF

Sezoanele Ligii Campionilor